Фёдор Иоа́ннович Ольхо́вский (1873 — 4 января 1938) — член IV Государственной думы от Витебской губернии, священник.

Биография 
Сын священника.

По окончании Витебской духовной семинарии (1893) состоял учителем в селе Ильзенберге Режицкого уезда, где похоронен герой Отечественной войны 1812 года генерал-майор Я. П. Кульнев. В 1902 году был переведён в город Велиж учителем городского училища и женской прогимназии, а в 1904 — назначен священником села Хвошно Городокского уезда. Кроме того, до избрания в Государственную думу состоял благочинным 2-го Городокского округа и членом училищного отделения.

В 1912 году был избран членом Государственной думы от Витебской губернии. Входил во фракцию русских националистов и умеренно-правых (ФНУП), после её раскола в августе 1915 — в группу прогрессивных националистов и Прогрессивный блок. Состоял членом комиссий: по запросам, о народном здравии, земельной, по народному образованию и по вероисповедальным вопросам.

В годы Первой мировой войны добровольно состоял священником в полевом подвижном госпитале № 327 (с октября 1914), а затем в 31-м пехотном Алексеевском полку (март—осень 1915).

После революции служил священником в Кресто-Воздвиженской церкви Велижа. 11 октября 1937 года арестован Велижским районным отделом УНКВД. 9 декабря 1937 тройкой УНКВД по Смоленской области приговорён к расстрелу по статье 58-10 УК РСФСР. Расстрелян 4 января 1938 года.

Был женат, имел пятеро детей.

Примечания

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — : издание Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — : РОССПЭН, 2008.

Выпускники Витебской духовной семинарии
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Члены фракции националистов и умеренно-правых
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1938 году